Christoph Gossweiler (né en 1950), peintre suisse ;
 Manuel Gossweiler (né en 1983), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Marianne Gossweiler, une cavalière suisse de dressage.